Stockton Kaliforniában, San Francisco mellett, a legnagyobb amerikai város ezen a néven
 Stockton, amerikai város Kansas államban, Rooks megye székhelye
 Stockton-on-Tees Angliában
 Stockton, amerikai város Alabama államban
 Stockton, amerikai város Utah államban